Kneissler ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Kneissler (* 1955), deutscher Journalist und Buchautor
 Pauline Kneissler (1900–nach 1945), deutsche Krankenschwester, ND-Täterin